El día de mañana puede referirse a:
The Day After Tomorrow, titulada  El día de mañana en España, una película estadounidense de 2004.
El día de mañana (serie de televisión), una serie de televisión española de Movistar+ de 2018.